Ancepaspidinae — подсемейство полужесткокрылых насекомых-кокцид из семейства щитовки (Diaspididae).

Распространение 
Новый Свет: Неарктика и Неотропика. Встречаются от США (Аризона, Джорлжия) до Бразилии.

Описание 
Мелкие щитовки, инкрустированные покровами. Взрослая самка (AF) без пластинок или железистых шипов; протоки отсутствуют или мелкие; антенны с несколькими волосками (редко с 1 волоском); с порами или без пор около переднего дыхальца, без пор около заднего дыхальца; перивульварные поры, когда присутствуют, образуют горизонтальную полосу перед вульвой; с 0—3 (обычно 0) парами пигидиальных лопастей; первая пара лопастей , когда присутствует, четырёхгранная, апикальный край зубчатый или зазубренный;  однолопастная или двулопастная;  однолопастная. Молодая стадия самки  без бахромчатых пластинок; с железистыми шипами или без них; с 0—3 парами пигидиальных лопастей; с протоками или без них — если маргинальные протоки присутствуют у второвозрастной самки, они двустворчатые и часто короткие и широкие (бочкообразные). У нимфы-краулера  антенна 6-сегментная; с перегородкой между голенью и лапкой; тарзальная перепонка присутствует; субмедиальная дорсальная перепонка присутствует на абдоминальных сегментах I—VII; субмедиальный дорсальный проток присутствует на абдоминальном сегменте II. Взрослый самец (AM) бескрылый, с булавовидной антенной (у 2 видов Ancepaspis; взрослый самец AM не описан для других родов). Молодая стадия самца  удлинённая, белая, с терминальными экзувиями; микроскопические признаки не описаны. Самец диплоидный, половина хромосом гетерохроматична.

Классификация 
В мировой фауне 6 родов. В 1965 году советский энтомолог Николай Сергеевич Борхсениус впервые выделил группу в ранге трибы Ancepaspidini. В 2019 году она получила ранг подсемейства.

 Ancepaspis
 Anotaspis
 Costalimaspis
 Fissuraspis
 Nicholiella
 Pelliculaspis

Примечания

Литература

Ссылки 
 Diaspididae. scalenet.info

Щитовки
Подсемейства насекомых